

О-Клер — місто, штат Пенсільванія
 О-Клер — місто, штат Вісконсин
 О-Клер — селище, штат Мічиган